iPhone 2 steht für:

 iPhone 2G, siehe iPhone (1. Generation)
 iPhone 3GS, interne Generationszuordnung